5-я гвардейская авиационная Гомельская дивизия дальнего действия (5-я гв. ад дд) — авиационное соединение Военно-Воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА дальней бомбардировочной авиации, принимавшее участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

История наименований дивизии 

 4-я гвардейская авиационная дивизия Дальнего действия;
 5-я гвардейская авиационная дивизия дальнего действия;
 5-я гвардейская авиационная Гомельская дивизия дальнего действия;
 15-я гвардейская бомбардировочная авиационная Гомельская дивизия;
 15-я гвардейская тяжелая бомбардировочная авиационная Гомельская дивизия.

История и боевой путь дивизии 
5-я гвардейская авиационная дивизия дальнего действия сформирована 5 июля 1943 года выделением из состава 4-й гвардейской авиационной дивизии дальнего действия и приданием новой дивизии авиационных полков на основании Директивы Генерального Штаба № 135565 от 19 июня 1943 года.

Сформированная дивизия вошла в состав вошла в состав 4-го гвардейского авиационного корпуса дальнего действия. Участвовала в операциях:
 Курская битва — с 5 июля 1943 года по 23 августа 1943 года.
 Смоленская операция — с 7 августа 1943 года по 2 октября 1943 года.
 Белгородско-Харьковская операция — с 3 августа 1943 года по 23 августа 1943 года.
 Духовщинско-Демидовская операция — с 13 августа 1943 года по 2 октября 1943 года.
 Брянская наступательная операция — с 1 сентября 1943 года по 3 октября 1943 года.
 Гомельско-Речицкая операция — с 10 ноября 1943 года по 30 ноября 1943 года.
 Крымская операция — с 8 апреля 1944 года по 12 мая 1944 года.
 Воздушная операция против Финляндии — с 6 февраля 1944 года по 27 февраля 1944 года.
 Львовско-Сандомирская операция — с 13 июля 1944 года по 29 августа 1944 года.
 Ясско-Кишиневская операция — с 20 августа 1944 года по 29 августа 1944 года.

С лета 1944 года дивизия выполняла специальные задания по оказанию помощи Югославской народно-освободительной армии.

5-я гвардейская авиационная Гомельская дивизия дальнего действия 26 декабря 1944 года Директивой Генерального Штаба № орг.10/315706 от 26 декабря 1944 года преобразована в 15-ю гвардейскую бомбардировочную авиационную Брянскую дивизию, а 4-й гвардейский авиационный корпус дальнего действия, куда входила дивизия 29 декабря 1944 года преобразован в 4-й гвардейский бомбардировочный авиационный корпус.

В действующей армии 
В составе действующей армии дивизия находилась с 5 июля 1943 года по 26 декабря 1944 года.

Командир дивизии

В составе объединений

Части и отдельные подразделения дивизии 
За весь период своего существования боевой состав дивизии претерпевал изменения:

Присвоение гвардейских званий 
 337-й авиационный полк дальнего действия за образцовое выполнение заданий командования Приказом НКО СССР № 0361 от 5 ноября 1944 года переименован в 35-й гвардейский авиационный полк дальнего действия.

Почётные наименования 
 5-й гвардейской авиационной дивизии дальнего действия 27 мая 1944 года за отличия в боях при овладении областным и крупным промышленным центром Белоруссии городом Гомель — важным узлом железных дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев на полесском направлении присвоено почётное наименование «Гомельская».
 14-му гвардейскому авиационному полку дальнего действия 25 сентября 1943 года на основании приказа Верховного Главнокомандующего за отличия в боях при форсировании реки Днепр и овладении штурмом городов Смоленск — важнейшего стратегического узла обороны немцев на западном направлении, и Рославль — оперативно важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев на могилевском направлении присвоено почетное наименование «Смоленский».
 22-му гвардейскому авиационному полку дальнего действия Приказом НКО № 0137 от 27 мая 1944 года за отличие в боях при овладении штурмом крепостью и важнейшей военно-морской базой на Чёрном море городом Севастополь в соответствии с Приказом ВГК присвоено почётное наименование «Севастопольский».

Награды 
 14-й гвардейский авиационный полк дальнего действия за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая 1944 года награждён орденом «Боевого Красного Знамени».

Отличившиеся воины дивизии 
  Агамиров Гога Григорьевич, капитан, командир эскадрильи 337-го авиационного полка дальнего действия 5-й гвардейской авиационной дивизии дальнего действия 4-го гвардейского авиационного корпуса дальнего действия авиации дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР 5 ноября 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 4529.
  Баленко Александр Алексеевич, гвардии подполковник, командир 22-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 5-й гвардейской авиационной дивизии дальнего действия 4-го гвардейского авиационного корпуса дальнего действия авиации дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР 5 ноября 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 5278.
  Давыдов Александр Дмитриевич, капитан, командир эскадрильи 337-го авиационного полка дальнего действия 5-й гвардейской авиационной дивизии дальнего действия 4-го гвардейского авиационного корпуса дальнего действия авиации дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР 5 ноября 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 5279.
  Драгомирецкий Владимир Порфирьевич, майор, командир 337-го авиационного полка дальнего действия 5-й гвардейской авиационной дивизии дальнего действия 4-го гвардейского авиационного корпуса дальнего действия авиации дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР 5 ноября 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 5285.
  Кириллов Михаил Михайлович, майор, штурман 337-го авиационного полка дальнего действия 5-й гвардейской авиационной дивизии дальнего действия 4-го гвардейского авиационного корпуса дальнего действия авиации дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР 5 ноября 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 5284.
  Кудряшов Константин Михайлович, гвардии майор, командир эскадрильи 22-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 5-й гвардейской авиационной дивизии дальнего действия 4-го гвардейского авиационного корпуса дальнего действия авиации дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР 5 ноября 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 5283.
  Носовец Александр Захарович, гвардии майор, инструктор по навигации 14-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 5-й гвардейской авиационной дивизии дальнего действия 4-го гвардейского авиационного корпуса дальнего действия авиации дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР 5 ноября 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 5282.
  Полыгалов Павел Андреевич, гвардии майор, штурман 22-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 5-й гвардейской авиационной дивизии дальнего действия 4-го гвардейского авиационного корпуса дальнего действия авиации дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР 5 ноября 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 5281.
  Румянцев Фёдор Селивёрстович, гвардии капитан, штурман эскадрильи 22-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 5-й гвардейской авиационной дивизии дальнего действия 4-го гвардейского авиационного корпуса дальнего действия авиации дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР 5 ноября 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 5288.
  Сенагин Иван Леонтьевич, гвардии майор, командир эскадрильи 14-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 5-й гвардейской авиационной дивизии дальнего действия 4-го гвардейского авиационного корпуса дальнего действия авиации дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР 5 ноября 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 5113.

Благодарности Верховного Главного Командования 
Верховным Главнокомандующим воинам дивизии объявлены благодарности в составе корпуса:
 За отличие в боях при овладении штурмом крепостью и важнейшей военно-морской базой на Чёрном море городом Севастополь.
 за прорыв обороны немцев на Бобруйском направлении
 За отличие в боях при овладении столицей Советской Белоруссии городом Минск — важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на западном направлении.
 За отличие в боях при овладении областным центром Белоруссии городом и крепостью Брест (Брест-Литовск) — оперативно важным железнодорожным узлом и мощным укрепленным районом обороны немцев на варшавском направлении.

Примечания

Литература

См. также 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне

Ссылки 
 15-я гвардейская тяжелая бомбардировочная авиационная Гомельская дивизия
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС

Бомбардировочные авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году
Участники Смоленской операции (1943)
Участники Курской битвы
Участники Брянской операции